Валигура (; ) — польская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Валигура, Иван Трофимович (1911—?) — шахтер, один из организаторов коллективного стахановского труда в забое. Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.
 Валигура, Михаил Александрович (1968—2001) — профессиональный фокусник, специализировавшийся на микромагии, лауреат конкурсов иллюзионистов, популяризатор иллюзионного жанра, член МКФ. Изобретатель в области иллюзии.
 Валигура, Мирослав (род. 1970) — польский футболист, нападающий, серебряный призëр Летних Олимпийских игр 1992 (Барселона).
 Валигура, Яков Степанович (1920—1997) — украинский и советский медик, хирург, педагог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный работник высшей школы УССР.